Geografie
Bradbury (Californië) 
Bradbury (Durham)

Personen
Lee Bradbury, een Engelse voetballer
Ray Bradbury, een Amerikaanse sciencefictionschrijver
Steven Bradbury, een Australische shorttracker
Carl Bradbury, een Engelse youtuber

Vervoer
Bradbury (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk